Emil Christensen  (1984-), surnommé HeatoN : joueur professionnel de Counter-Strike .
 Albert Heaton : coureur cycliste canadien (1915 - date de décès inconnue).
 Charlie Heaton : (194-), Acteur et chanteur britannique
 Clément Heaton (1861-1940) artiste verrier d’origine anglaise, longtemps établi en Suisse.
Jennison Heaton (1904-1971), bobeur et skeletoneur américain.
John Heaton (1908-1976), bobeur et skeletoneur américain. 
Patricia Heaton (1958-), actrice et productrice américaine.
Robert Heaton (1961-2004), batteur du groupe de rock britannique New Model Army.
Thomas Heaton (1986-),  footballeur anglais.

Homonymie de patronyme